Möhlich ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Möhlich (um 1595–1657), Musiker, Komponist und Ballettmeister des 17. Jahrhunderts
 Marion Möhlich (* 1981), deutsche Schlagersängerin